Fairchild kan som auktorsförkortning betyda:

 David Fairchild
 Thomas R. Fairchild

Robotskapade auktorsförkortningar